Ла Тембладора има више значења:

 Ла Тембладора (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Тембладора (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Тембладора (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику